Sáp, Hajdú-Bihar megye
Dunasáp (szlovákul Šáp) Dunaújfalu településrésze
Nagysáp, Komárom-Esztergom megye
Sárisáp, Komárom-Esztergom megye
Sülysáp, Pest megye
Tápiósáp, ma Sülysáp része, Pest megye

A sáp közszóként is használatos, jelentése körülbelül: jogosulatlan, megalapozatlan, vagy indokolatlan mértékű, olykor trükkel, esetleg erőszakkal megszerzett (anyagi) részesedés, haszon.